Шиянов Борис Анатолійович — народний депутат України 6-го скликання.
 Феофан Шиянов-Чернявський — освітній та релігійний діяч, ректор Чернігівської духовної семінарії.